Fundação (instituição) – organização de interesse público sem fins lucrativos
 Fundação (construção) – elemento de construção
 Série da Fundação – série de livros escritos por Isaac Asimov

Desambiguação